Михаил Юрьевич Поггенполь (1849—1915) — почтово-телеграфный и военно-морской деятель; , заведующий Морской сберегательно-вспомогательной кассой.

Биография 
Родился в Санкт-Петербурге  года. Воспитывался матерью Натальей Алексеевной, урождённой Вердеревской (1829—1885). А его отец, Юрий Николаевич Поггенполь, в 1850 году отправился в длительное путешествие, из которого вернулся в 1868 году.

Учился в Москве.

Служил гражданским чином по Морском ведомству: был в канцелярии Морского министерства – делопроизводителем  (1879), старшим делопроизводителем (1894). Занимался связью, в т.ч. телеграфными и военными кодами — автор книги: «Русский универсальный телеграфный код» (: тип. Мор. м-ва, 1908. — [4], XX, 609 с.).

Коллежский советник с 7 сентября 1881 года, статский советник с 13 апреля 1883 года, действительный статский советник с 30 августа 1888 года; 11 апреля 1903 года был произведён в чин тайного советника и 28 апреля назначен заведующим Морской сберегательно-вспомогательной кассой.

За выдающиеся заслуги получил почётную должность начальника управления по делам рабочих и вольно-наемных служащих Морского ведомства.

Член Императорского Русского географического общества, член правления Добровольного флота; им был составлен «Очерк возникновения и деятельности Добровольного флота за время XXV-ти летнего его существования» (, 1903).

Умер в Санкт-Петербурге  года.

Награды 
 орден Св. Владимира 3-й ст. (1891)
 орден Св. Станислава 1-й ст. (1895)
 орден Св. Анны 1-й ст. (05.04.1898)
 орден Св. Владимира 2-й ст. (14.4.1902)
 орден Святого Александра Невского (14.4.1913)

Семья 
С 31 августа 1877 года был женат на Надежде Николаевне Юркевич) (1859—?), дочери Н. И. Юркевича. Их дети:
 Николай (1879—1879)
 Сергей (1880—1919), доктор медицины, приват-доцент Императорской военно-медицинской академии
 Михаил (1884—1951)
 Андрей (1886—1901)
 Наталья.

Примечания

Ссылки 
 Poggenpohl Michael Jur'evič // Erik-Amburger-Datenbank 
 Старые дачи: Письма из прошлого. Куоккала (Репино)

Члены Русского географического общества до 1917 года